Podenco (spanska) / podengo (portugisiska) är flera hundraser av rastypen jagande vinthundsliknande pariahundar från Iberiska halvön, Balearerna och Kanarieöarna:

 Podenco andaluz
 Podenco canario
 Podenco ibicenco
 Podenco maneto
 Podenco orito español
 Podenco paternino
 Podenco valenciano (Xarnego valenciano)
 Podengo crioulo (Podengo brasileiro)
 Podengo galego
 Podengo portugues

Hundrastyper